Amerikai Egyesült Államok
 Bristol (Colorado)
 Bristol (Connecticut)
 Bristol (Dél-Dakota)
 Bristol (Florida)
 Bristol (Georgia)
 Bristol (Illinois)
 Bristol (Indiana)
 Bristol (Maryland)
 Bristol (Michigan)
 Bristol (Minnesota)
 Bristol (New Hampshire)
 Bristol (New York)
 Bristol (Nyugat-Virginia)
 Bristol (Ohio)
 Bristol (Pennsylvania)
 Bristol (Rhode Island)
 Bristol (Tennessee)
 Bristol (Texas)
 Bristol (Vermont)
 Bristol (Virginia)
 Bristol (Washington)
 Bristol (Dane megye, Wisconsin)
 Bristol (község, Kenosha megye, Wisconsin)
 Bristol (város, Kenosha megye, Wisconsin)
 Bristol megye (egyértelműsítő lap)
 Egyesült Királyság
 Bristol (Anglia) – város és ceremoniális megye a Délnyugat-Anglia régióban
 Kanada
 Bristol (Québec)
 Bristol (Új-Skócia)

Egyéb
 Bristol, családnév
 HMS Bristol (egyértelműsítő lap)